В одиночному розряді тенісного турніру Borden Classic 1984, який проходив в рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1984, Іноуе Ецуко здобула титул, у фіналі перемігши Бет Герр 6-0, 6-0.

Сіяні гравчині 

 Ліса Бондер (півфінал)
 Бет Герр (фінал)
 Іноуе Ецуко (переможниця)
 Адріана Віллагран (чвертьфінал)

 Шеллі Соломон (1-ше коло)
 Емілсе Лонго (2-ге коло)
 Ліліан Дрешер (1-ше коло)
 Емі Голтон (1-ше коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

1984